Municipio de Murray puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Murray (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Murray (condado de Marshall, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Murray (condado de Murray, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Murray.
 Municipio de Murray (condado de Greene, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Greene.